Чанда Рубин (; родилась 18 февраля 1976 года в Лафейетте, США) — американская теннисистка, спортивный функционер и телекомментатор. Победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1996); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1999); полуфиналистка четырёх турниров Большого шлема (один — в одиночном разряде, дважды — в парном разряде и один раз — в миксте); победительница 17 турниров WTA (семь — в одиночном разряде); бывшая шестая ракетка мира в одиночном и девятая — в парном разряде; обладательница Кубка Хопмана (1997) и Кубка Федерации (1999) в составе национальной сборной США; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1992); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1992).

Общая информация 
Чанда Рубин родилась в 1976 году в семье судьи и учительницы. В 1993 году окончила епископальную школу Акадианы. В дальнейшем она получила степень бакалавра по специальности «маркетинг и финансы» в Гарвардском университете и получила лицензию агента по продаже недвижимости.

С 1990-х годов Рубин ведёт активную общественную и гуманитарную работу. Она регулярно организует благотворительные мастер-классы тенниса, участвует в работе организации «Атлеты против наркотиков», была спикером программы Wheelchair Tennis. Благотворительный Фонд Чанды Рубин инвестирует деньги в развитие спортивного образования для детей, выделяет стипендии перспективным молодым спортсменам и спонсирует серию из восьми юниорских турниров Международной федерации тенниса (ITF). С 2005 года она сотрудничает с Теннисной ассоциацией Соединённых Штатов (USTA) и дважды — в 2011 и 2013 годах — избиралась в её совет директоров.

Игровая карьера 
Первые годы (1990—1994)
Первым тренером Чанды Рубин был Джон Брайан, который, как она вспоминает, привил ей основы игры и обучил спокойствию на корте. Рубин сыграла свои первые матчи в турнирах цикла ITF уже в 1990 году. В августе она получила уайлд-кард на участие в Открытом чемпионате США среди взрослых, но проиграла в первом же круге. В январе 1991 года она вышла в финал турнира ITF в Мишене (Техас) в одиночном и парном разрядах, одержав победу в паре с Николь Лондон. В августе, в возрасте 15 лет, перешла в ранг профессионалов, пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, а через два месяца на турнире WTA в Аризоне уже пробилась в финал, находясь к этому моменту только на 138-м месте в рейтинге. Этот успех позволил ей впервые в карьере войти в число ста сильнейших теннисисток мира.

В 1992 году 16-летняя Чанда выиграла Уимблдонский турнир среди девушек, завершив год на втором месте в юниорском рейтинге ITF. Её лучшим результатом во взрослых турнирах в этом году был выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США после победы над 15-й ракеткой мира Катериной Малеевой. На следующий год на травяных кортах Бирмингема Рубин обыграла 13-ю ракетку мира Аманду Кётцер, дойдя до полуфинала и впервые за карьеру пробившись в Top-50 мирового рейтинга. Осенью в Токио в паре с Лизой Реймонд она завоевала свой первый титул в турнирах WTA после побед над двумя первыми посеянными парами, что позволило Чанде закончить год среди 50 сильнейших игроков мира в парном разряде. В 1994 году Рубин сыграла ещё два финала в турнирах WTA в парном разряде (одна победа) и во второй раз проиграла в одиночном финале. Ещё одна победа над Кётцер, на тот момент уже 12-й в мире, принесла ей также выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Год она уже завершила в числе 50 лучших теннисисток мира в одиночном разряде.

Первый пик карьеры (1995—1996)
В 1995 году Рубин выиграла свой первый турнир ITF в одиночном разряде и дважды проигрывала в финалах турниров II категории WTA — в Истборне (после победы над шестой ракеткой мира Кимико Датэ) и Лос-Анджелесе (после побед над восьмой ракеткой мира Габриэлой Сабатини и занимавшей второе место в рейтинге Аранчей Санчес). На Открытом чемпионате Франции она дошла до четвертьфинала после победы над пятой ракеткой мира Яной Новотной в поединке, где ей удалось отыграть девять матч-болов. На Уимблдонском турнире Рубин побила сразу несколько рекордов в ходе марафонского матча против Патрисии Хай-Буле. Матч продолжался 3 часа и 45 минут и закончился со счётом 7-6(4), 6-7(5), 17-15 в пользу Рубин; тем самым был установлен рекорд по числу геймов в женском матче в турнирах Большого шлема, по числу геймов в сете (32) и по продолжительности последнего сета (2 часа и 4 минуты). Игра между Рубин и Хай-Буле остаётся самой долгой в истории женских одиночных соревнований Уимблдонского турнира до настоящего времени. В конце года Рубин приняла участие в итоговом турнире WTA, проиграв в первом круге Мэри-Джо Фернандес. После этого Рубин, окончившая сезон в первой двадцатке мирового рейтинга, дебютировала в составе сборной США в Кубке Федерации, причём сразу в финальном матче Мировой группы. В своих двух встречах с соперницами из сборной Испании она принесла американской команде одно очко, победив в уже ничего не решавшей игре (испанки победили досрочно) Аранчу Санчес. По итогам года Рубин была удостоена награды WTA в номинации «Прогресс года».

Новый, 1996 год, Рубин начала триумфально, выиграв за первые четыре месяца четыре парных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии, где с ней выступала Санчес. Посеянная восьмой испано-американская пара обыграла по пути к титулу соперниц, занимавших в посеве первое, четвёртое и третье места. В одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии Рубин пробилась в полуфинал, победив по пути седьмую ракетку мира Сабатини, а затем Санчес, занимавшую в рейтинге третье место. Матч с Санчес, продолжавшийся 3 часа и 33 минуты (из которых 2 часа и 22 минуты шёл третий сет), закончился со счётом 6-4, 2-6, 16-14, побив женские рекорды Открытой эры для Открытого чемпионата Австралии по продолжительности, количеству геймов в общей сложности (48) и в решающем сете (30). В полуфинале, где соперницей Рубин была Моника Селеш, Чанде, которая вела в третьем сете со счётом 5-2, не хватило для победы всего двух мячей. Уже в конце января Рубин впервые вошла в число десяти лучших теннисисток мира в одиночном разряде, к апрелю — после выхода в финал турнира высшей категории в Майами — поднявшись в рейтинге до шестого места. Тогда же она достигла и девятого места в рейтинге теннисисток, выступающих в парном разряде. Однако тяжёлая травма, полученная в ходе выступления в Майами (перелом крючковидной кости в кисти правой руки), не дала Рубин развить успех. Она пропустила два месяца, провела только один сет на июньском турнире в Истборне, безуспешно пыталась тренироваться в сборной США перед Олимпийскими играми в Атланте и в августе легла на операцию, возобновив выступления только в ноябре.

В Top50 (1997—2000)
Возвратившись к соревнованиям после операции, Рубин сумела продемонстрировать, что не потеряла спортивной формы, до конца года успев выиграть турнир ITF в Зальцбурге. На рубеже 1996 и 1997 годов она представляла вместе с Джастином Гимелстобом США на выставочном международном Кубке Хопмана, выиграв все свои одиночные встречи с соперницами из Хорватии, Австралии, Франции и ЮАР и впервые завоевав для США этот трофей. В феврале, после пяти подряд поражений в финалах, она наконец выиграла в Линце (Австрия) свой первый одиночный титул в турнирах WTA.

Затем, однако, в игре Рубин наступил затяжной спад, и к маю 1998 года она опустилась в рейтинге до 78-го места — самого низкого с марта 1993 года; поправить положение ей помогли выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции и финал турнира WTA в Квебеке — первый из трёх подряд. В 1999 и 2000 годах, помимо Квебека, Рубин также дважды подряд играла в финалах в тасманском Хобарте, из обоих городов привезя по одному титулу. 1999 год был также ознаменован победой над первой ракеткой мира Мартиной Хингис на турнире в Индиан-Уэллс и вторым в карьере Рубин финалом турнира Большого шлема в женских парах. На сей раз она дошла до финала на Открытом чемпионате США, находясь в рейтинге на 119-м месте, в паре с француженкой Сандрин Тестю. Рубин и Тестю победили на пути в финал седьмую, третью и шестую посеянные пары, уступив в итоге пятой паре турнира — сёстрам Винус и Серене Уильямс.

2000 год, в котором Рубин завоевала в Квебеке третий одиночный титул за карьеру, а на Открытом чемпионате Франции дошла до четвертьфинала, она окончила в числе 20 сильнейших теннисисток мира в одиночном разряде в первый раз за четыре года, поднявшись в рейтинге до 11-го места. Это позволило ей во второй раз за время выступлений принять участие в итоговом турнире сезона, но там её сразу вывела из борьбы травма левого колена. В парном разряде этот сезон принёс ей девятый и десятый титулы за карьеру — оба в крупных турнирах II категории — и 22-е место в рейтинге по итогам года.

Второй пик и окончание карьеры (2001—2008)
В начале 2001 года Рубин перенесла новую операцию, на этот раз после разрыва мениска на Открытом чемпионате Австралии. Значительную часть весеннего грунтового сезона она пропустила из-за растяжения ахиллова сухожилия на левой ноге, а конец года — из-за травмы колена, закончив сезон на низких местах как в одиночном, так и в парном рейтингах WTA. Тем не менее, и в этом году на её счету были существенные достижения в отдельных матчах, включая победу над четвёртой ракеткой мира Натали Тозья в Линце и победу в паре с бельгийкой Элс Калленс над сёстрами Уильямс в Открытом чемпионате США. Это поражение стало для Винус и Серены первым в семи турнирах Большого шлема после Открытого чемпионата Австралии 1999 года (не считая неявок).

В середине января 2002 года Рубин легла на очередную операцию — теперь левого колена, и вернулась в строй только в мае. Несмотря на это, остаток сезона она провела очень удачно, выиграв два одиночных турнира и поднявшись в рейтинге с 69-го до 13-го места. На турнире II категории в Истборне Рубин, 37-я в рейтинге к тому моменту, стала второй за 27 лет проведения несеяной победительницей, а в Лос-Анджелесе победила трёх соперниц из первой десятки рейтинга, включая первую ракетку мира Серену Уильямс. На трёх турнирах Большого шлема — Открытых чемпионатах Франции, США и Уимблдонском турнире — она дошла до четвёртого круга, во всех трёх случаях проигрывая одной из сестёр Уильямс, причём в США её отделяли всего два очка от победы над Винус, которая до этого не отдавала соперницам ни одного сета в этом турнире почти два года.

Следующий сезон стал самым удачным в одиночной карьере Рубин. Она провела его ровно и успешно, выиграв 45 матчей в турнирах Большого шлема и тура WTA и заработав почти миллион долларов. По ходу сезона она пять раз играла в финалах, выиграв два из них, и к июню занимала в рейтинге седьмое место — только на одну позицию хуже личного рекорда. В конце года Рубин трижды упускала шанс улучшить своё положение в рейтинге, проигрывая россиянке Елене Дементьевой — в финалах на Бали и в Люксембурге и в матче группового этапа в итоговом чемпионате года. Тем не менее ей удалось окончить сезон на девятом месте в рейтинге — лучший финиш за карьеру.

2003 год стал последним успешным для Рубин. На протяжении всего следующего сезона у неё постоянно возобновлялись проблемы с левым коленом, из-за которых она снялась с целого ряда турниров, пропустив всю весну и вторую половину осени. Её лучшим результатом стал в самом начале года выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она проиграла Анастасии Мыскиной. Операция колена, перенесенная осенью, позволила Чанде вернуться на корт только к Открытому чемпионату Франции 2005 года, где она проиграла уже в квалификационном отборе, за остаток сезона поучаствовав только в одном турнире — в Цинциннати, где в первом круге и одержала единственную победу за год, затем проиграв посеянной под четвёртым номером Даниэле Гантуховой. Новая попытка возвращения к соревнованиям была предпринята летом 2006 года; за остаток сезона Рубин поучаствовала в семи турнирах, снова одержав только одну победу. Официально она распрощалась с игровой карьерой в 2008 году, заработав за время выступлений почти 4,5 миллиона долларов. В 2013 году имя Чанды Рубин было внесено в списки Зала спортивной славы штата Луизиана.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (19)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (17)

Финалы командных турниров (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте USTA 
 Профиль на сайте Зала спортивной славы Луизианы 

Теннисисты США
Теннисные функционеры
Спортивные функционеры США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Обладатели Кубка Федерации по теннису
Выпускники Гарвардского университета
Теннисные комментаторы